Иван Краячич (; 29 августа 1906, Поляне, Австро-Венгрия — 10 сентября 1986, Загреб, СФРЮ) — югославский военный и политический деятель, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной борьбы Югославии; генерал-лейтенант, Народный герой Югославии. В 1963—1967 годах занимал пост Председателя Народной скупщины Хорватии.

Биография 
Иван Краячич родился 29 августа 1906 года в селе Поляне под Нова-Градишкой в большой и бедной крестьянской семье. Не имея средств на учёбу, в 1925 году Иван пошёл работать на шахту Лешляни. Во время работы в шахте он присоединился к молодёжному рабочему движению.

В 1927 году он пошёл на военную службу, служил в Главной мотоколонне в Белграде. За чтение оппозиционной прессы и распространение коммунистических идей среди солдат неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям.

В 1928 году, после окончания военной службы, Краячич перебрался в Загреб, где устроился на работу в Югославские железные дороги. В том же году он познакомился с Иосипом Броз Тито, бывшего в то время политическим секретарём местного комитета Коммунистической партии Югославии в Загребе.

В 1931 году он был принят в Союз коммунистической молодёжи Югославии. В начале 1933 года Краячич был арестован, но через 20 дней отпущен за недостаточностью улик. Благодаря стойкости, проявленной в полиции, сразу после освобождения его приняли в Коммунистическую партию Югославии. Тогда же он получил прозвище Стево, сохранившееся за ним на всю жизнь. В 1934 году он стал членом местного комитета КПЮ в Загребе, а в 1935 году — член Покраинского комитета КПЮ по Хорватии.

Гражданская война в Испании 
В 1936 году Краячич отправился учиться в Советском Союзе, но после начала Гражданской войны в Испании отправился туда. Стево состоял в батальоне «Чапаев» Тринадцатой интернациональной бригады. В конце 1936 года у Теруела он был ранен. В республиканской армии он имел звание капитана.

В 1939 году, после падения Испанской республики, Краячич с другими югославскими добровольцами попал во французский лагерь. Он оставался в лагере в течение месяца, после чего, благодаря партийной помощи, с чужим паспортом покинул лагерь и вернулся в Югославию. По возвращении в Загреб Краячич вернулся к работе на железной дороге и был избран в Центральный комитет коммунистической партии Хорватии.

Народно-освободительная борьба 
Начало войны встретил в Загребе, в июле 1941 года перебрался в Земун, где начал организовывать диверсии, однако по приказу ЦК КПХ вернулся в Загреб. В 1942 году связался с единомышленниками, которые занимали высокие посты в правительстве НГХ, и создал разведывательную сеть, которая в течение войны сообщала ценные сведения штабу Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии. Вовлёк в Народно-освободительное движение общественных деятелей и деятелей культуры. Назначен командиром 2-й (Загребской) оперативной зоны, в середине 1942 года помог Иво Лоле Рибару перейти на освобождённую от оккупации территорию, после чего вернулся в Загреб.

Краячич участвовал в Первом и Втором заседаниях Антифашистского вече народного освобождения Югославии и был избран в Президиум АВНОЮ на Втором заседании. Также он на Втором заседании Земельного антифашистского вече народного освобождения Хорватии был избран в Президиум, с осени 1942 года был членом ЦК Коммунистической партии Хорватии

В начале сентября 1943 года Краячич из соображений безопасности покинул Загреб и прибыл в Оточац, где находился доктор Иван Рибар, президент АВНОЮ и ЗАВНОХ, но именно это местечко подверглось нападению усташей. Краячич организовал вместе с Яковом Блажевичем защиту города, спасая делегацию ЗАВНОХ в боях за Сень, и был тяжело ранен.

В 1944 году по просьбе ЦК Коммунистической партии Хорватии Краячич прибыл на остров Вис в должности организационного секретаря. На обратном пути самолёт, в котором он находился вместе с Рэндолфом Черчиллем и советской военной миссией, потерпел катастрофу. Стево был ранен. Позже его назначили начальником Отделения по защите народа, которую он оставил в марте 1946 года, уже после войны.

Послевоенная карьера 

Стево был отправлен в запас в звании генерал-полковника и назначен министром внутренних дел правительства Народной Республики Хорватия, на посту проработал в 1946—1953 годах. В 1953—1963 годах — председатель Исполнительного вече Сабора Народной Республики Хорватия и член Союзного исполнительного вече. Президент Союза ветеранов Народно-освободительной войны в Хорватии в 1959—1961 годах В 1963—1967 годах — председатель Сабора Социалистической Республики Хорватии, член ЦК Союза коммунистов Хорватии и ЦК Союза коммунистов Югославии, член Главного комитета Социалистического союза трудового народа Хорватии и Союзного комитета Социалистического союза трудового народа Югославии. В 1968 году подал в отставку и ушёл из ЦК Союза коммунистов Хорватии.

Иван Краячич умер 10 сентября 1986 года в Загребе и был похоронен на кладбище Мирогой.

Награды 
Иван Краячич был награждён несколькими югославскими орденами, в том числе 23 июля 1952 года — орденом Народного героя.

В 1980 году Ивану Краячичу было присвоено звание почётного гражданина Загреба.

Примечания

Литература 
 
 

Коммунисты Югославии
Югославские партизаны
Бойцы интербригад
Председатели Народной скупщины Социалистической Республики Хорватии
Почётные граждане Загреба
Похороненные на кладбище Мирогой